Negación puede hacer referencia:

 al concepto gramatical de negación.
 al concepto lógico de negación lógica.
 al concepto psicológico negación.
 Negacionismo, conducta de negar la realidad para evadir una verdad incómoda.

Enlaces externos